Aselomaris är ett släkte av nässeldjur. Aselomaris ingår i familjen Bougainvilliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Aselomaris